Punt har flere betydninger:
 Punt - et historisk kongerige, hvis placering er omdiskuteret.
 Punt (amerikansk fodbold)
 Punt (efternavn)

Andet brug 
 Puntland - region i Somalia; opkaldt efter det historisk kongerige Punt.
 Pund